Timo Kuuluvainen (né le  à Kuusankoski en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d’ailier gauche.

Biographie

En club 
Timo Kuuluvainen est formé au club de Tappara. Il y évolue jusqu’en équipe des moins de 20 ans, puis en 2002, il intègre l’équipe junior du club de KalPa. Après 2 saisons pleines, il joue son premier match en Mestis en 2003-2004. La saison suivante, il remporte le championnat est aide son club à accéder au championnat élite finlandais, la SM-liiga. De 2006 à 2010, Timo Kuuluvainen joue en Mestis dans 4 clubs différents : Koovee Tampere, Jukurit Mikkeli, Hokki Kajaani et KooKoo Kouvola. En 2008-2009, il fait une pige de 12 matchs en SM-liiga avec les Espoo Blues. A l’été 2010, il s’engage pour une saison en Ligue Magnus avec le club d’Épinal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| KalPa || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 2004-2005|| KalPa || Mestis || 41|| 2|| 6|| 8|| 87|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| KalPa || SM-liiga || 55|| 3|| 2|| 5|| 52|| || || || || 
|-
|rowspan="2" | 2006-2007|| Koovee Tampere|| Mestis || 9|| 3|| 2|| 5|| 2|| || || || || 
|-
|Jukurit Mikkeli || Mestis || 24|| 5|| 8|| 13|| 14|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2007-2008|| Jukurit Mikkeli || Mestis || 42|| 11|| 6|| 17|| 34|| 11|| 6|| 7|| 13|| 12
|-
|rowspan="3" | 2008-2009|| Hokki Kajaani || Mestis || 30|| 11|| 9|| 20|| 20|| || || || || 
|-
|Espoo Blues || SM-liiga || 12|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
|KooKoo Kouvola|| Mestis || 8|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Jukurit Mikkeli|| Mestis|| 45|| 12|| 13|| 25|| 36|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Image Club d'Épinal || Ligue Magnus || 26|| 13|| 12|| 25|| 44|| 3|| 0|| 1|| 1||4 
|-
| 2010-2011|| IC Épinal || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-bgcolor=#f0f0f0
| 2010-2011|| IC Épinal || CdL || 6|| 2|| 3|| 5|| 8|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Étoile Noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 13|| 10|| 23|| 24|| 5|| 1|| 1|| 2||6 
|-
| 2011-2012|| Strasbourg || CdF || 4|| 3|| 1|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Strasbourg || CdL || 6|| 2|| 2|| 4|| 8|| || || || || 
|-
|rowspan="2" | 2012-2013|| Hokki Kajaani|| Mestis || 8|| 1|| 3|| 4|| 4|| || || || || 
|-
|HCK || Mestis || 15|| 5|| 2|| 7|| 6|| 10|| 5|| 2|| 7|| 6
|-
| 2013-2014|| HCK || Mestis || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2013-2014|| Telford Tigers || EPIHL || 36|| 22|| 33|| 55|| 8|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Dundee Stars || EIHL || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Grästorps IK || Division 1 suédoise || 11 || 2 || 1 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bélougas de Toulouse-Blagnac || Division 1 française || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 13 || 1 || 2 || 3 || 4 || 10 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 2016-2017 || Kongsvinger Knights || GET ligaen || 23 || 3 || 2 || 5 || 18 || - || - || - || - || -

Notes et références

Lien externe 
 Vidéo retraçant la carrière de Timo Kuuluvainen : https://www.youtube.com/watch?v=Gf5KY3bmZZ8

Naissance en octobre 1983
Naissance à Kuusankoski
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur des Espoo Blues
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur de l'Étoile noire
Joueur des Dundee Stars
Joueur du Toulouse Blagnac Hockey Club
Joueur du Dijon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace